Kiełbasy ist ein polnischer Ortsname:
 Kiełbasy (Klonowa), Dorf im Powiat Sieradzki, Woiwodschaft Łódź
 Kiełbasy (Rozogi), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Kelbassen, 1938 bis 1945: Wehrberg, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen